Hans Vonk, chef d'orchestre néerlandais.
 Hans Vonk, gardien de but de football sud-africain.

Voir aussi